Senftleben bezeichnet:

 eine tschechische Gemeinde im Okres Nový Jičín, siehe Ženklava

Senftleben ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Senftleben (1905–1976), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
 Gertrud Senftleben (1906–1996), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Günther Senftleben (1925–1982), deutscher Kameramann 
 Hans Senftleben (1897–1998), deutscher Leichtathlet
 Heinz Senftleben (1919–1996), deutscher Fußballtorwart
 Helmut Senftleben (1934–2006), deutscher Eishockeyspieler
 Hermann Senftleben (1890–1975), deutscher Physiker
 Ingo Senftleben (* 1974), deutscher Politiker (CDU)
 Martin Senftleben, niederländischer Rechtswissenschaftler; seit 2007 Professor für Geistiges Eigentum an der Universität von Amsterdam
 Mieke Senftleben (* 1952), deutsche Politikerin (FDP)
 Phillip von Senftleben (* 1961), Rundfunksprecher
 Volker Senftleben (* 1975), deutscher Politiker (SPD)
 Werner Senftleben (1925–2007), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Senftleben (1905–1992), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Sanftleben